Baracchi est un patronyme d'origine italienne. Il est porté notamment par :
 
  (1922-2012), joueur de football italien.
 Nico Baracchi (1957-2015), skeletoneur et bobeur suisse.
 Nilde Baracchi (1889-?), actrice italienne du cinéma muet.
 Raffaella Baracchi (1965-), actrice et mannequin italienne.
 
C'est également une course cycliste, le trophée Baracchi, qui a eu lieu de 1941 à 1991.

Homonymie de patronyme italien
Patronyme italien